Край света может означать:

Топоним 
 Край Света — мыс острова Шикотан (Сахалинская область, Россия).
  — отвесная пропасть глубиной 1200 м в национальном парке  (Шри-Ланка).

Массовое искусство 
  — британский фильм 1937 года
  — альбом (2006) Гленна Типтона, Джона Энтвисла и Кози Пауэлла
 «Край света» (Рубеж мира) — американский фильм 2019 года
 Край света  — американский фильм 2021 года

«На край света», «На краю света» 
Фильмы и мультфильмы
  — немецкий фильм 1927 года.
 На край света… — советский фильм 1975 года.
 Дом на краю света — американский фильм 2004 года.
 Птицы 2: Путешествие на край света — французский фильм 2005 года.
 Встречи на краю света — американский фильм 2007 года.
 Пираты Карибского моря: На краю света — американский фильм 2007 года.
 Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край света — немецкий мультфильм 2008 года.
 На краю света — датский фильм 2009 года.
 Переростки на краю света — британский фильм 2014 года.
 Пирамида на краю света — эпизод (2017) сериала «Доктор Кто».

Литература
 На краю света — повесть (1875) Н. С. Лескова.
 Маяк на краю света — роман (1905) Жюля Верна.
 «Покоритель зари», или Плавание на край света — роман (1952) Клайва Стейплза Льюиса.

См. также 
 Край Земли — песня (2003) Thirty Seconds to Mars.
  — мини-альбом (2008) Thirty Seconds to Mars.
 Плоская Земля
 Ultima Thule
 Уорлдс-Энд
  — южная оконечность норвежского острова Хьёме, туристическая достопримечательность, название которой переводится как «край Земли», «конец мира».
 Поезд на краю света